Amerikai Egyesült Államok
Glendale (Arizona)
Glendale (Kalifornia)
Glendale (Humboldt megye, Kalifornia)
Glendale (Colorado)
Glendale (Boulder megye, Colorado) 
Glendale Heights (Illinois)
Glendale (Illinois)
Glendale (Daviess megye, Indiana)
Glendale (Indianapolis)
Glendale (Kansas)
Glendale (Kentucky)
Glendale (Missouri)
Glendale (Nevada)
Glendale (New Hampshire)
Glendale (Camden megye, New Jersey)
Glendale (Mercer megye, New Jersey)
Glendale (Queens)
Glendale Township (Logan megye, Észak-Dakota)
Glendale (Ohio)
Glendale (Oklahoma)
Glendale (Oregon)
Glendale (Rhode Island)
Glendale (Utah)
Glendale (Salt Lake City)
Glendale (Washington)
Glendale (Wisconsin)
Glendale (Monroe megye, Wisconsin)

 Anglia
Glendale (Northumberland)

 Ausztrália
Glendale (Új-Dél-Wales)

 Kanada
Glendale (Alberta)
Glendale (Calgary)
Glendale (Új-Skócia)

 Skócia
Glendale Skye

 Új-Zéland
Glendale (Új-Zéland)